La basane, une peau de mouton.
 La doublure en cuir (à l'origine en peau de mouton) à l'intérieur d'une coiffe (casque, képi, calot) 
 Une couleur : Basané
 Voir aussi :  l’arme blindée et cavalerie.